Серенге́ти:

Значения 
 Серенгети — экосистема в Восточной Африке, расположенная на севере Танзании и юге Кении
 Серенгети — национальный парк в Танзании
 Серенгети — порода кошек
 Серенгети-парк — зоопарк в северной Германии

Вымышленное 
 Серенгети — один из миров «вселенной Генома» Сергея Лукьяненко, здесь обучался мастерству пилота Ханг Моррисон.